Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Malaysian Open, Kuala Lumpur 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Z kvalifikace postoupila čtveřice tenistů. Obhájcem titulu byl portugaslký tenista João Sousa, který v 1. kole nestačil na Němce Benjamina Beckera.

Soutěž dvouhry vyhrál první nasazený Japonec Kei Nišikori, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou čtyřku Juliena Benneteaua ve dvou setech 7–6 a 6–4. Na okruhu ATP Tour tak získal šestý titul kariéry a třetí v probíhající sezóně, když předtím triumfoval na americkém U.S. National Indoor Tennis Championships a antukovém Barcelona Open. V následné pondělní aktualizaci žebříčku ATP z 29. září 2014 se posunul na své kariérní maximum, když mu patřila 7. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'Kei Nišikori (vítěz)
  Ernests Gulbis (semifinále)
  Leonardo Mayer (2. kolo)
  Julien Benneteau (finále)
  Pablo Cuevas (čtvrtfinále)
  João Sousa (1. kolo)
  Pablo Andújar (čtvrtfinále)
  Nick Kyrgios (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Proton Malaysian Open
ATP World Tour 2014